Hidrografia:
 Gorg (geografia), clot d'aigua
 Orografia
 El Gorg, muntanya del Camp de Túria
 Cultura: 
 Gorg (revista), revista valenciana
 Toponímia:
 Gorg (Badalona), barri de Badalona
 Estació de Gorg, estació de metro de Badalona